De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1991 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 4 augustus 1991 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Groot-Brittannië